Juniorvärldsmästerskapen i alpin skidsport 2001 avgjordes i Verbier i Schweiz under perioden 5-10 februari 2001 och var det 20:e världsmästerskapet för juniorer.

Medaljfördelning

Resultat Damer

Resultat Herrar

Referenser

Externa länkar 
 JVM 2001 på FIS hemsida

Alpina skidsportsäsongen 2000/2001
Sportevenemang i Schweiz
2001 i Schweiz
Alpin skidsport i Schweiz
2001